Port Salut of Port-Salut kan verwijzen naar:
Port-Salut (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Port-Salut (gemeente), een gemeente in Haïti
Ook:
Port-du-Salut, een Franse kaas